Семянувка () — товарно-пассажирская станция в селе Семянувка в гмине Наревка, в Подляском воеводстве Польши. Имеет 1 платформу и 1 путь.

Станция положенная на товарно-пассажирской линии в Седльце, кроме того здесь начинается грузовая линия с шириной русской колеи, которая ведёт к белорусско-польской границе. На станции расположен железнодорожный пограничный перевалочный переход Семянувка-Свислочь.

Ссылки 
 Информация в базе Польских железных дорог 
 Информация на сайте kurierkolejowy.eu  

Железнодорожные станции в Подляском воеводстве
Железнодорожный пограничный перевалочный переход